Кратер Грачёв () — крупный молодой ударный кратер, расположенный в экваториальной области обратной стороны Луны. Название присвоено в честь советского инженера-ракетостроителя Андрея Дмитриевича Грачёва (1900—1964) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к эратосфенскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Герцшпрунг на западе, кратер Лейшнер на севере-северо-востоке, кратер Ленц на северо-востоке, кратер Крамаров на востоке, кратер Лоуэлл на юго-востоке. На северо-западе от кратера находится цепочка кратеров Майкельсона, на севере цепочка кратеров Лейшнера, на юго-востоке горы Кордильеры. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 35 км, глубина 2,1 км.

Кратер имеет полигональную форму с выступом в западной части, практически не разрушен. Вал кратера с острой четко очерченной кромкой, внутренний склон имеет террасовидную структуру. Высота вала над окружающей местностью составляет 970 м, объем кратера составляет приблизительно 900 км³. Дно чаши кратера неровное, имеется хребет, тянущийся от центра чаши к северу.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны